Anna har flere betydninger:

 Anna – et dansk pigenavn
 Anna (bibelsk person) – bibelsk kvinde omtalt i Lukasevangeliet
 Anna (mønt) – en indisk mønt
 Anna (film fra 2000) – en dansk film fra 2000 instrueret af Erik Wedersøe
 Anna (film fra 2009) – dansk kortfilm fra 2009 instrueret af Rúnar Rúnarsson
 Anna Kirke – kirke på Nørrebro i København
 Anna Sogn – et sogn i Nørrebro Provsti (Københavns Stift)
 Anna (fiskekvase)

Se også 
 Annapolis – hovedstad i den amerikanske delstat Maryland